160 км, 160-й киломе́тр — топоним в России и ближнем зарубежье.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Железнодорожный разъезд 160 километр — упразднённый в 2001 году посёлок в Новолялинском районе в Свердловской области России.

Россия 
 160 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога, Пермский край. Код 768813.
 160 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 185245.
 160 км — остановочный пункт / разъезд, Московская железная дорога (Тульская область). Код 215224.

 160 км — наименование разъезда Коптяковские Печи Свердловской железной дороги до ноября 2020 года. Новолялинский район Свердловской области. Код 774227.

Украина 
 160 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии	Полтава-Южная — Кременчуг, Южная железная дорога, Полтавская область. Код 447439.
 160 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Ромодан — Бахмач-Гомельский, Южная железная дорога, Полтавская область. Код 427223.

 160 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 451542.
 160 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 452121.

 160 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Черкасская область). Код 421316.

Отдельные районы Донецкой и Луганской областей 
 160 км — блок-пост Донецкой железной дороги в Луганской области. Код 502744.

Туркмения 
 160 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога. Код 755512.